Костёл Святых Петра и Павла () — католический храм в деревне Старые Василишки Щучинского района Гродненской области Белоруссии. Находится на западной окраине деревни. Храм относится к Щучинскому деканату Гродненского диоцеза. Включён в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

История 
Католический приход в Старых Василишках основан в 1485 году. Действующий костёл Святых Петра и Павла построен в 1897—1903 годах из красного кирпича по проекту 1897 года польского архитектора Константина Войцеховского. Освящён в 1905 году.

В 1932 году насчитывал 4992 прихожанина. В 1953 году в период церковных гонений костёл был закрыт, возвращён верующим в 1988 году.

Костёл был возведён на добровольные средства прихожан, имена которых выбиты на известковых блоках цоколя. В советское время по приказу местного начальства имена жертвователей были замазаны цементом.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 сентября 2010 года № 1351 костёл внесён в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь как историко-культурная ценность регионального значения (категория 3).

Архитектура 

Костёл Святых Петра и Павла в Старых Василишках является памятником архитектуры неоготики. Решён согласно канону трёхнефовой двухбашенной базилики. Архитектурная композиция храма подчинена вертикальной направленности: 3 низкие гранёные апсиды переходят в длительный объём нефа, накрытого высокой двускатной красной черепицей, трёхъярусные башни имеют гранёные шпили, контрфорсы ступенчатые. Главный фасад выделяют вимперги, стрельчатые, заполненные орнаментальными причудливыми переплётами проёмы и окно-роза в центре. Три входящих стрельчатых портала украшены скульптурно-барельефными керамическими панно.

Интерьер 
В интерьере пространство расчленено мощными столбами на 3 нефа и укрыто высокими стрельчатыми сводами. На восьми межнефовых столбах установлены скульптуры апостолов. На боковых барельефных картинах-панно и оконных витражах изображён Крестный путь Христа. Главный, 2 кулисных и 2 боковых деревянных алтаря, амвон, скамьи для прихожан выполнены в изысканных формах готики. Витражи, фрески, скульптура, чеканка, резьба по дереву, керамика создают высокохудожественную среду храма.

В костёле установлена мемориальная доска польскому музыканту Чеславу Немену, родившемуся в Старых Василишках.

Примечания

Литература 
 Габрусь, Т. В., Кулагін А. М. Касцёл Святога Пятра // Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Гродзенская вобласць / АН БССР. Ін-т мастацтвазнаўства, зтнаграфіі і фальклору; Рэдкал.: С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) і інш. — Мн.: БелСЭ, 1987. — С. 352. — 371 с.: іл.
 Кулагін А. М. Каталіцкія храмы на Беларусі: Энцыкл. даведнік / А. М. Кулагін; маст. І. І. Бокі. — 2-е выд. — Мн.: БелЭн, 2001.— 216 с.: іл. ISBN 985-11-0199-0.

Ссылки 
 Костёл Святых Петра и Павла в Старых Василишках на сайте Глобус Беларуси 
 Костёл Святых Петра и Павла в Старых Василишках на сайте Планета Беларусь

Храмы, построенные в 1903 году в Белоруссии
Католические храмы Гродненской области
Старые Василишки
Щучинский район